Příjmení Kotrla nosí více významných osobností:

 Jindřich Kotrla (* 1975) – český hokejový útočník
 Miroslav Kotrla (* 1957) – český fyzik
 Pavel Kotrla (* 1974) – český básník, literární kritik a redaktor